Hilbersdorf ist der Name folgender Orte

 Hilbersdorf (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Greiz, Thüringen
 Hilbersdorf (Bobritzsch-Hilbersdorf), Ortsteil der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Chemnitz-Hilbersdorf, Stadtteil von Chemnitz, Sachsen
 Hilbersdorf (Vierkirchen), Ortsteil von Vierkirchen im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Oldrzyszowice, Ortschaft der Gemeinde Lewin Brzeski (dt.: Löwen), Polen (Schlesien), Woiwodschaft Opole    

Siehe auch:
 Hilpersdorf